Příjmení Stropnický nosí více různých osobností:

mužská podoba
 Leopold Stropnický (1845–1914) – český operní pěvec 
 Martin Stropnický (* 1956) – český herec, písničkář, politik, diplomat, spisovatel a režisér, otec Matěje
 Matěj Stropnický (* 1983) – český politik, syn Lucie a Martina

ženská podoba s přechýlením
 Anna Stropnická (* 1989) – česká herečka, dcera Martina Stropnického a Lucie Stropnické
 Lucie Stropnická – česká scenáristka, matka Matěje, dcera Zdeňka Borovce
 Veronika Stropnická, narozená jako Veronika Žilková (* 1961) – česká herečka

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení